O Campeonato Peruano de Futebol de 1948 foi a 32º edição da divisão principal do campeonato Nacional de Futebol no Peru. O campeão foi o Alianza Lima que conquistou seu 8º título na história da competição.

Premiação

Ligações externas 

Campeonato Peruano de Futebol
1948 no futebol